Mosaik steht für:

 Mosaik, aus Kleinteilen zusammengesetzte Bilder
 Fotomosaik
 Mosaik (Genetik), das Vorliegen mehrerer Karyotypen innerhalb eines Organismus
 Deutscher Pfadfinderbund Mosaik

Medien:
 Mosaik (Album), Album von Andrea Berg
 Mosaik (Frauenzeitschrift) (1947–1949)
 Mosaik (Magazin), Radio-Kulturmagazinsendung auf WDR3
 Mosaik – Das Magazin für die ältere Generation, Fernsehserie des ZDF (1969–1991)
 Mosaik Verlag
 Mosaik Steinchen für Steinchen Verlag
 Mosaik (Zeitschrift), deutschsprachige Comic-Zeitschrift
 Mosaik. Die unglaublichen Abenteuer von Anna, Bella & Caramella, deutsche Comicserie

Siehe auch:
 Mosaic
 Mosaikvirus
 Mosaik-Zyklus-Konzept